Титул захищали Хуан Себастьян Кабаль та Роберт Фара, але в другому колі вони поступилися парі Жан-Жульєн Роєр / Горія Текеу.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання

Зовнішні посилання
Основна сітка 

Men's Doubles
US Open – Men's Doubles